Les Hautes-Garennes peut faire référence à plusieurs quartiers en France :

 Les Hautes-Garennes, un quartier de Mantes-la-Jolie
 Les Hautes-Garennes et les Basses-Garennes, des quartiers de Palaiseau

Voir aussi 
 Garenne